R-Serie steht für:

 Beluga R-Serie, Schiffsklasse
 HP Photosmart R-Serie, Kamerabaureihe
 Renard-Serie, Normzahlenreihen

Straßenfahrzeuge:
 Dennis R-Serie, Omnibus-Baureihe von Dennis Brothers (1999) 
 Ford R-Serie, Omnibus-Baureihe
 International Harvester R-Serie, Pickup-Baureihe von International Harvester (1953)
 Mack R-Serie, LKW-Baureihe von Mack Trucks (ab 1965)
 Renault R-Serie, LKW-Baureihe, siehe Renault Major
 Scania R-Serie, LKW-Baureihe
 Yamaha R-Serie, Motorrad-Modellreihe